O Al Saqr Sport & Cultural Club é um clube de futebol com sede em Taiz, Iêmen. A equipe compete no Campeonato Iemenita de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1969.

Títulos 

  Campeonato Iemenita: 3 (2006, 2010 e 2014)
  Copa do Presidente: 1 (2014)
  Super Copa do Iêmen: 1 (2010)
  Unity Cup: 2 (2008 e 2010)

Ligações externas 
 [ Sítio oficial]

Clubes de futebol do Iêmen
Clubes de futebol fundados em 1969